Il doppio  del Tashkent Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Murad Inoyatov e Denis Istomin erano i detentori del titolo, ma solo Inoyatov ha partecipato in coppia con Dmitrij Sitak, ma ha perso nei quarti di finale contro Karol Beck e Filip Polášek.

Beck e Polášek hanno perso in finale contro Ross Hutchins e Jamie Murray 6–2, 4–6, [8–10].

Teste di serie

  Dustin Brown /  Rogier Wassen (semifinali)
  Ross Hutchins /  Jamie Murray (campioni)

  Karol Beck /  Filip Polášek (finale)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Challenger 2010